Amet ist ein weiblicher Vorname.

Amet ist der Familienname folgender Personen:
 Amet-Chan Sultan (1920–1971), sowjetischer Testpilot
 Arnold Amet (* 1952), papua-neuguineischer Jurist und Politiker
 Cemal Amet (* 1998), türkisch-rumänischer Fußballspieler
 Edward Hill Amet (1860–1948), US-amerikanischer Erfinder
 Jean-François-Charles Amet (1861–1940), französischer Vizeadmiral und Allied Representative in Istanbul

Amet bezeichnet:
 Amet (Nauru), Dorf im Distrikt Uaboe der Republik Nauru